Charles De Bruycker, (1871-1936) homme politique belge.
 Daniel De Bruycker, (1953 -) écrivain et critique belge.
 Omer De Bruycker, (1906-1989) coureur cycliste belge.